Miejscowości w USA:
 Cherryville – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
 Cherryville – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
Gminy w USA:
 Cherryville (ang. Cherryville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Gaston
Miejscowości w Australii:
 Cherryville – miasto  w stanie Australia Południowa